

Patronyme 
 Marie-Claire Mendès France (1921-2004), journaliste et femme de presse française, épouse de Pierre Mendès France.
 Pierre Mendès France (PMF) (1907-1982), homme politique français, époux de Marie-Claire Mendès France.
 Michel Mendès France (1936–2018), mathématicien et professeur à l'Université de Bordeaux, fils de Pierre et de Lily Cicurel et père de Tristan Mendès France.
 Tristan Mendès France (né en 1970), assistant parlementaire et journaliste, petit-fils de Pierre et de Lily Cicurel  et fils de Michel Mendès France.

Établissements scolaires et universitaires 
 Le lycée Pierre-Mendès-France, lycée français à l'étranger situé à Tunis.
 L'université Pierre-Mendès-France (UPMF) ou université Grenoble II, université française ayant existé de 1970 et 2015. 
 Le centre Pierre-Mendès-France de l'université de Paris I, situé rue de Tolbiac à Paris.

Institution 
 L’Institut Pierre-Mendès-France est une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique, créée en , qui a pour objet de permettre l’accès à une documentation sur l’action et la vie de Pierre Mendès France.

Nom de voie 
 L’avenue Pierre-Mendès-France est une avenue récemment créée dans le quartier de la Salpêtrière du  de Paris, dans l'opération d'aménagement Paris Rive Gauche. Son tracé faisait partie initialement de l’avenue de France, mais a été renommé ainsi en 2002, en hommage à Pierre-Mendès France.

Gouvernement 
 Gouvernement Pierre Mendès France (1954-1955).

Orthotypographie 
Le patronyme de Pierre Mendès France et de sa famille est bien Mendès France sans trait d'union (contre l'habitude, mais c'est l'état civil qui fait foi en ce domaine) et non Mendès-France. Mais selon l'usage typographique français (recommandé par le Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale) les voies, bâtiments publics et organismes portant son nom sont à orthographier Pierre-Mendès-France et Mendès-France (le lycée Pierre-Mendès-France par exemple).

Voir aussi

Liens externes